Il secernosauro (Secernosaurus koerneri) era un dinosauro ornitopode; apparteneva alla famiglia degli adrosauridi, i cosiddetti “dinosauri a becco d'anatra”, caratteristici del Cretacico superiore dei continenti settentrionali (Laurasia).  Questo dinosauro è stato il primo del suo gruppo ad essere scoperto in Sudamerica, nel 1979.

Verso la fine del Cretaceo Nordamerica e Sudamerica, che fino a quel momento erano state divise dall'oceano per un periodo durato moltissimi milioni di anni, si erano avvicinate molto, e tra le due masse continentali erano venute a crearsi molte isole, e forse addirittura un istmo. Questo “ponte di terra” ha permesso a Secernosaurus di giungere in Sudamerica da Nord. Secernosaurus, noto attraverso resti piuttosto incompleti, è ritenuto essere un adrosauro primitivo lungo circa 3 metri, simile all'europeo Telmatosaurus, al cinese Tanius e all'americano Claosaurus. Si ritiene che un'altra specie sudamericana precedentemente attribuita al genere Kritosaurus (K. australis) possa essere considerata un sinonimo di Secernosaurus.

Bibliografia
 Prieto–Marquez, Alberto; and Salinas, Guillermo C. (2010). "A re–evaluation of Secernosaurus koerneri and Kritosaurus australis (Dinosauria, Hadrosauridae) from the Late Cretaceous of Argentina". Journal of Vertebrate Paleontology 30 (3): 813–837. doi:10.1080/02724631003763508.

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi
Taxa privi di autore di classificazione